Donja Bučica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Glina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 114 stanovnika te 45 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji